San Teodoro kan syfta på:

 San Teodoro (diaconia) – en institution som sörjde för de fattiga i fornkristna Rom

Geografi

Filippinerna 

 San Teodoro, Oriental Mindoro – en kommun i Province of Isabela,

Italien 

 San Teodoro, Messina – en kommun på Sicilien 
 San Teodoro, Olbia-Tempio – en kommun på Sardinen 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar